Franziskanerkloster Saalfeld steht für:

 Franziskanerkloster Saalfeld (Ostpreußen) in Zalewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Franziskanerkloster Saalfeld (Thüringen) in Saalfeld/Saale, Thüringen